Открытый чемпионат Японии 2011 — это 39-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Токио, Япония, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 500. Традиционный женский турнир в рамках этого соревнования отменён из-за последствий весеннего землетрясения.

В 2011 году турнир прошёл с 3 по 9 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энди Маррей выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рафаэль Надаль уступает свой 7-й финал в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Маррей выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Энди Маррей выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Японии по теннису
 Мировой Тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 500
 Toray Pan Pacific Open 2011

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Япония
Теннис
Октябрь 2011 года
2011